IJsselspoorbrug (Westervoort)
IJsselspoorbrug (Zutphen) (Oude IJsselbrug)
IJsselspoorbrug (Deventer)
IJsselspoorbrug (Zwolle), tegenwoordig Hanzeboog